Jacek Piechutta (* 17. August 1969 in Kattowitz) ist ein deutsch-polnischer Eishockeyspieler, der von 1986 bis 2010 unter anderem für den Schwenninger ERC in der Eishockey-Bundesliga gespielt hat.

Karriere 
Jacek Piechutta begann seine Karriere als Eishockeyspieler 1986 beim EHC Bad Liebenzell und wechselte nach einem Jahr zu den Bayreuth Tigers, für die er in der Saison 1987/88 sein Debüt in der 2. Liga Süd gab. Anschließend spielte er fünf Jahre lang in der Eishockey-Bundesliga für den Schwenninger ERC. Zusätzlich war der Angreifer in der Saison 1988/89 für den EHC Essen-West in der 2. Bundesliga Nord aktiv. Von 1992 bis 1994 stand Piechutta beim SC Riessersee unter Vertrag, mit dem er in die Oberliga Süd abstieg. Nach drei Jahren in der 1. Liga Nord beim Herner EV und dem EC Wilhelmshaven-Stickhausen, stand Piechutta von 1999 bis 2002 in der Oberliga für den ERC Selb, Adendorfer EC und ERC Hassfurt auf dem Eis.

Ab 2002 spielte er in der Regionalliga für den Adendorfer EC. Seine letzte Saison bestritt er 2009/10 im Alter von 40 Jahren in der Regionalliga Nord mit dem AEC. Danach zog er sich aus dem Eishockeysport zurück und betreibt vier Praxen für Physiotherapie in Hohnstorf (Elbe), Brietlingen, Barendorf und Reppenstedt.

Am 29. Juni 2015 gab der Adendorfer EC bekannt, dass der mittlerweile 45 Jahre alte Piechutta in der Saison 2015/16 wieder die Schlittschuhe für das Team schnüren wird.

Karrierestatistik 

1 inklusive „1. Liga“ (1994–1998)

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 
 

Eishockeyspieler (Schwenninger Wild Wings)
Eishockeyspieler (EV Ravensburg)
Eishockeyspieler (SC Riessersee)
Eishockeyspieler (Herner EV)
Eishockeyspieler (EC Wilhelmshaven)
Eishockeyspieler (VER Selb)
Pole
Deutscher
Geboren 1969
Mann